Campovecchio ima više značenja:
 Campovecchio, Bologna
 Campovecchio, Reggio Emilia